Frisvoll kan som auktorsförkortning betyda:

 Arne A. Frisvoll
 Arne Arnfinn Frisvoll

Robotskapade auktorsförkortningar